GDN peut faire référence à :
 gestion des droits numériques ;
  ;
 Aéroport de Gdańsk, en Pologne, selon le code AITA des aéroports ;
 Gangster Disciple Nation, un gang de Chicago ;
 Gulf Daily News, un journal de Bahreïn ;
 Grand débat national, un débat public lancé en 2019 par le gouvernement français ;
 Grand dialogue national, un dialogue lancé en 2019 par le gouvernement camerounais.

Code IATA des aéroports